Mrákotín est un toponyme qui peut désigner :

Mrákotín, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Mrákotín, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie